Lulworth ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Gebiet in der Grafschaft Dorset, an der Ärmelkanalküste im südwestlichen England. Jedoch gibt es keinen tatsächlichen Ort, der einfach Lulworth heißt. Die Dörfer heißen Ost bzw. West Lulworth, und die besondere Felsformation an der Küste wird Lulworth Cove genannt.

Lulworth bezeichnet deshalb folgende Orte:
 East Lulworth, ein südwestenglisches Dorf
 West Lulworth, ein südwestenglisches Dorf
 Lulworth Abbey, ein südwestenglisches Trappistenkloster
 Lulworth Castle, ein Schloss
 Lulworth Cove, eine kleine Bucht
 Lulworth Estate, ein landwirtschaftliches Anwesen
 Lulworth Military Range, ein britischer Truppenübungsplatz
 Lulworth (Tasmanien), ein kleiner Ort in Australien

Lulworth ist zudem:
 der englische Name des Mattscheckigen Braun-Dickkopffalters, Lulworth Skipper
 der lateinische Namensursprung des Lulworthiales, einem marinen Schlauchpilz
 Lulworth (Yacht), eine britische Rennsegelyacht von 1920